Molekulska formula -{C14H16ClNO}- se može odnositi na:

 Bekslosterid
 Serkloremin